

Sigle 
 Centre Jeunes Kamenge – associazione del Burundi che ha ricevuto il Right Livelihood Award nel 2002
 Chinese Japanese Korean – cinese, giapponese e coreano nell'ambito dei caratteri informatici

Codici 
 cjk – codice ISO 639-3 della lingua chokwe